Cardo − typ ulicy
 Cardo − parafia w Asturii
 Cardo − część aparatu gębowego stawonogów
 Cardo − zamek w muszli małżów
 Cardo − część aparatu genitalnego samców błonkówek